Алекса́ндр Анато́льевич Осло́н (род. 19 марта 1952 года) — советский и российский социолог. Президент Фонда «Общественное мнение». Кандидат технических наук.

Образование 
Родился в городе Златоуст Челябинской области в семье инженеров-электриков. Родители родом с Украины, окончили Московский энергетический институт в 1950-х годах, в середине 1990-х уехали в Израиль.

Среднее образование получил в Перми и Туле, куда переезжала его семья. В 1969 году окончил среднюю школу № 17 Тулы, в 1974 году — Тульский политехнический институт, факультет «Техническая кибернетика», специальность «Автоматика и телемеханика». Защитил диссертацию «Разработка, исследование и применение алгоритмов построения интегральных показателей функционирования сложных систем» на соискание степени кандидата технических наук в 1984 году в Институте проблем управления (Москва).

От программирования — к социологии 
Начиная с 1972 года занимался программированием на различных типах вычислительных машин, разработкой и программной реализацией математических методов анализа эмпирических данных. В 1974 году начал трудовую деятельность в проектном институте ГСКТБ АСУ. Проработав в одном месте 13 лет, прошёл путь от инженера до главного конструктора проекта.

Вёл научную работу. Основная сфера интересов — методы анализа данных и их приложение в таких областях, как экономика, социология, отраслевой анализ, автоматизированное проектирование и другие. По этой тематике опубликовал около 30 научных работ.

В начале 1988 года получил приглашение переехать в Москву для работы в только что образованном Всесоюзном центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в качестве заведующего отделом компьютерной обработки данных. Принимал активное участие в становлении этой организации и в 1990 году был назначен на должность заместителя директора.

Фонд «Общественное мнение» 
Явился инициатором образования независимого Фонда «Общественное мнение», который в 1992 году отделился от ВЦИОМ и начал вести собственную исследовательскую деятельность. Со дня основания Фонда работает в должности генерального директора, а затем президента.

За это время Фонд «Общественное мнение» стал одной из ведущих в России социологических организаций, выполняющих большой объём заказных и собственных исследований с использованием широкого спектра методов опроса. В 1996 году Фонд «Общественное мнение» стал базовой социологической организацией избирательного штаба Б. Н. Ельцина на президентских выборах. Ослон входил тогда в состав известной Аналитической группы, которой руководили А. Б. Чубайс и В. В. Илюшин.

После выборов на базе Фонда «Общественное мнение» была развернута разносторонняя исследовательская работа по изучению мнения населения России с предоставлением результатов высшему руководству страны: Администрации Президента, Правительству, а также обществу на сайте в Интернете. В 1999—2000 входил в состав избирательного штаба В. В. Путина. 

По оценке медиааналитика Василия Гатова, в 2000-х годах в качестве руководителя Фонда "Общественное мнение" сыграл ключевую роль в разработке эффективных инструментов для управления общественным мнением, взятых на вооружение высшим политическим руководством Российской Федерации.          

Неоднократно выступал в российской и зарубежной печати с публикациями, освещающими результаты опросов населения и методические вопросы проведения социологических исследований.

Является членом редакционных коллегий «Социологического журнала» и журнала «Отечественные записки».

Член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

Награды 
 Орден Дружбы (24 января 2018 года) — за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (23 апреля 2008 года) — за информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в Российской Федерации.
 Благодарность Президента Российской Федерации (9 июля 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году.

Труды 
Книги
 
 Докторов Б. З., Ослон А. А., Петренко Е. С. Эпоха Ельцина: Мнения россиян. Социологические очерки. Москва: Фонд «Общественное мнение», 2002.
 Десять лет социологических наблюдений. М., 2003 (редактор, соавтор).

Некоторые статьи
 Человек — «миноритарный акционер» своей картины мира // Отечественные записки. 2002. № 3.
 Мир теорий в эпоху «охвата»  // Отечественные записки. 2003, № 4.
 Апология умной толпы  (Шутки над «коллективным разумом» вот-вот могут закончиться)// НГ-сценарии, 28.02.2012

Примечания

Ссылки 
 Биография
Фонд «Общественное мнение» 

Кандидаты технических наук
Выпускники Тульского государственного университета
Социологи России
Социологи по алфавиту
Члены Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации